48. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 10 - 11 lutego 1990 roku w kanadyjskim Calgary. Zawodniczki startowały na sztucznym torze olimpijskim Olympic Oval. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Złoto wywalczyła panczenista z NRD, Jacqueline Börner. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarek z 13 krajów. Sklasyfikowane zostały 24.

Wyniki 
 DSQ - zdyskwalifikowana, NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 
 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1990 w sportach zimowych